Szekér Anita (Budapest, 1980. június 9. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Femina csapatában kezdte a labdarúgást. 2004 és 2006 között a Viktória FC labdarúgója volt, majd visszaszerződött anyaegyesületéhez. 2010-ben abbahagyta a nagypályás labdarúgást. 2012 nyarán az Astra HFC csapatában tért vissza egy idény erejéig.

2004 óta az Universum SC csapatának futsal játékosa is.

A válogatottban
2003 és 2008 között 31 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1996–97, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2006–07, 2007–08
 2.: 1999–00, 2004–05, 2012–13
 3.: 1997–98, 1998–99, 2005–06
 Magyar kupa
 döntős: 2002, 2013

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 

1980-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Femina labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói